UEFA Cup 1975-76 var den femte udgave af denne turnering. Finalerne blev samlet vundet af FC Liverpool over Club Brügge fra Belgien.

Dansk fodbold havde 2 klubber med. Begge blev slået ud efter blot en runde. Holbæk B&I tabte begge kampe til Stal Mielec fra Polen. B.1903 havde tabt 0-2 ude til 1. FC Köln men indhentet det i returopgøret, hvorefter det så gik helt galt i den forlængede spilletid, hvor tyskerne scorede hele 3 gange.

I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.

1975-76
Fodbold i 1975
Fodbold i 1976